Cuelenaere est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Hector Cuelenaere (1881-1957), homme politique catholique belge
John Marcel Cuelenaere (1910-1967), homme politique canadien en Saskatchewan
 (né en 1971), rameur d'aviron olympien belge

Homonymie de patronyme